Mont Gugé, une montagne d'Éthiopie ;
 Royaume de Gugé, un site archéologique du Tibet ;
 Google Pinyin, ou Guge Google, méthode d'encodage des caractères chinois.